Ли Юаньчжэ́ (, , род. 19 ноября 1936 года) — тайвано-американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 1986 год. Президент Международного совета по науке (2011—2014). Эмерит-профессор Калифорнийского университета в Беркли.

Член (1980) и президент (1994—2006) Академии наук Тайваня (Академии Синика), член Папской академии наук (2007).

Награды и премии 

 1969 — Стипендия Слоуна
 1976 — Стипендия Гуггенхайма
 1981 — Премия Эрнеста Лоуренса
 1986 — 
 1986 — Национальная научная медаль США в номинации «Химия», «For his world leadership in the development of molecular beam techniques and their application to the study of chemical dynamics. His work has had an enormous impact on many areas of physical chemistry, especially building up a quantitative bridge between the laws of mechanics and complex macroscopic phenomena.»
 1986 — Нобелевская премия по химии (совместно с Дадли Хершбахом и Джоном Полани), 
 1992 — Фарадеевская лекция
 2008 —

Общественная деятельность 
В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

В 2016 году подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединённых Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Нобелевского комитета
 Биография в энциклопедии Кругосвет

Родившиеся в Синьчжу
Учёные США
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Награждённые Национальной медалью науки США
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Национальной академии наук США
Академики Академии Синика
Почётные члены Японской академии наук
Иностранные члены Индийской национальной академии наук
Члены Папской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Действительные члены Американского физического общества
Стипендиаты Гуггенхайма
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Почётные доктора Университета Ватерлоо
Почётные доктора Оттавского университета
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Университета Васэда
Члены Шведской королевской академии инженерных наук
Сотрудники Калифорнийского технологического института
Преподаватели Чикагского университета
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Химического колледжа Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Президенты Международного совета по науке
Награждённые медалью Колоса
Лауреаты премии Петера Дебая